Apollonio je priimek v Sloveniji, ki ga je po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije na dan 1. januarja 2010 uporabljalo 62 oseb in je med vsemi priimki po pogostosti uporabe uvrščen na 6.443. mesto.

Znani nosilci priimka 
 B. Apollonio, tiskar v Trstu (mdr. Antonu Klodiču Sabladoskemu)
Carlo Apollonio, zdravnik v Kopru, publicist (2. polovica 19.stoletja)
Damjan Apollonio, policist, kriminalist, športnik, ju jitsar in karateist
Feruccio Apollonio, flavtist in glasbeni pedagog v Trstu
Marco Apollonio (*1964), prevajalec, literarni kritik
Marko Apollonio in Nina A., arhitekta
Rajko Apollonio (*1957), slikar 
Robert Apollonio, novinar, urednik italijanskega programa RTV Koper/Capodistria
Zvest Apollonio (1935-2009), slikar, prof. ALU

Zunanje povezave